Le tournoi de tennis de Melbourne est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1964 II se dispute du 3 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Jill Blackman.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Robyn Ebbern et Billie Jean Moffitt.

En double mixte, la paire Margaret Smith et Pierre Darmon enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Melbourne

Navigation 

dames 1964
Melbourne
Tennis en Australie en 1964
Décembre 1964